Stati Uniti d'America
 Dighton – capoluogo della contea di Lane, Kansas
 Dighton – comune della contea di Bristol, Massachusetts